ETSE steht für:
 Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Ingenieursschule der Päpstlichen Universität Comillas in Spanien, Teilnehmerin an Top Industrial Managers for Europe
 Bibliothekssigle der Biblioteca da Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Hochschulbibliothek der spanischen Escola Técnica Superior de Enxeñaría
 Fliegerhorst Erding (ICAO-Code), deutscher Militärflughafen

Abkürzung